Buslijn 5 is een buslijn in de Belgische stad Gent. Deze lijn verbindt het UZ met Gent Van Beverenplein. Dit traject vormt een belangrijke verbinding tussen de wijk Nieuw Gent en het noorden van de stad en loopt doorheen de binnenstad. Deze buslijn komt onder meer voorbij het Sint-Pietersplein, het Zuid, Sint-Jacobs en eindigt aan het Van Beverenplein. Sinds de verlenging van tramlijn 21 tot Zwijnaarde, rijdt lijn 5 maar tot aan het UZ. De lijn rijdt sindsdien maar om het kwartier (vroeger om de 7,5 minuten), daar deze nu wordt afgewisseld met de nieuwe buslijn 8.

Geschiedenis 
Voorheen bestond een tramlijn nummer 5. Deze tramlijn liep ongeveer over hetzelfde traject als de huidige buslijn. Aanvankelijk reed deze lijn 5, die ingehuldigd werd op 23 januari 1899, van Sint-Amandsberg (Gemeentehuis) via de Dampoort, de Kasteellaan en het Sint-Annaplein tot het Zuid. Het lijnnummer 5 werd overigens pas in 1906 aan de lijn gegeven. Later reed tram 5 (dezelfde weg als tram 4) via de Lammerstraat en de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Heuvelpoort. 

Vanaf maart 1913 reed lijn 5 vanaf de Heuvelpoort door tot aan de achteringang van de Wereldtentoonstelling van 1913 ter hoogte van de Sint-Pieters-Aalststraat (nu Elf Julistraat). Het traject verliep via de Normaalschoolstraat en de Zwijnaardsesteenweg. 

Op 16 juli 1922 werden de noordelijke takken van de lijnen 5 en 7 verwisseld: lijn 5 reed dan naar de Stapelplaats aan het Handelsdok en lijn 7 naar Sint-Amandsberg. Het volledige traject verliep als volgt: Stapelhuizen - Ham - Kongostraat - Minnemeersbrug - Bibliotheekstraat - Sint-Jacobs - Keizer Karelstraat - Zuidstationstraat - Lammerstraat - Sint-Pietersnieuwstraat - Heuvelpoort - Normaalschoolstraat - Zwijnaardsesteenweg.

Op 10 april 1929 reed tram 5 langs de Priesterstraat (nu Doornzelestraat) en het Heilig Kerst voor het eerst naar de Muide. De Voormuide werd daardoor de eindhalte van zowel lijn 4 als tram 5.

Op 26 juli 1931 reed tram 5 verder tot iets voorbij het Rerum Novarumplein (August Kekulestraat) op de Zwijnaardsesteenweg. Vandaag is daar nog steeds café Terminus, dat ons  herinnert aan de vroegere eindhalte aldaar.  

In de jaren 60 werd besloten de trams te vervangen door bussen. Eind mei 1965 werd tram 5 definitief opgedoekt. De tramlijn is nu volledig vervangen door reguliere bussen. Oorspronkelijk voerde de MIVG (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent) de exploitatie uit. Sinds 1991 gebeurt dit door De Lijn.

Traject buslijn 5 
De buslijn 5 heeft de volgende haltes:

Kleur
De kenkleur van deze lijn is roze met witte letters.

Literatuur 
 , Gentse Oude Trams, langs middeleeuwse glans, Ostendis, Zaventem, 2002, 98p.

Buslijn in Oost-Vlaanderen
5